Платон Ободовский:
 Ободовский, Платон Александрович (1800-е годы) — русский горный инженер.
 Ободовский, Платон Григорьевич (1803—1861) — русский писатель, драматург, педагог.